Bachstraße steht für:

 Bachstraße (Bad Kissingen)
 Bachstraße (Baunatal), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Großenritte
 Bachstraße (Bogen), siehe Liste der Baudenkmäler in Bogen (Stadt) #Ehemalige Handwerkerhäuser Bachstraße
 Bachstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Weststadt
 Bachstraße (Hamburg), das nordwestliche Ende ist Teil der Bundesstraße 5
 Bachstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Bachstraße